Гилгит-Балтистанское объединённое движение () — политическое движение Гилгит-Балтистана в Скарду, Пакистан. Оно требует полностью автономного государства, состоящего из Гилгита и Балтистана, ранее известных как Северные Территории.

GBUM заявляет, что регионы Гилгит-Балтистан, ранее известные как Северные Территории, должны быть обозначены как «Гилгит-Балтистан» и что  следует предоставить статус «Независимой конституционной ассамблеи» и предоставить права, аналогичные имеющимся у существующего .

Заявление о восстановлении прежней независимости 
По данным GBUM, в регионе был кратковременный период независимости с 1 ноября 1947 года, когда сюзеренитет правителей догра в княжестве Кашмир прекратил своё существование, и до 16 ноября 1947 года, когда пакистанские племенные силы и солдаты пакистанской армии вторглись в регион. По словам британского майора Уильяма Брауна,  планировали создать «Республику Гилгит-Астор», когда 1 ноября 1947 г. они свергли вооружённые силы махараджи Кашмира.

Гилгит-Балтистанский национальный альянс 
До GBUM существовал Гилгит-Балтистанский национальный альянс, продвигавший те же требования вместе с Национальным фронтом Балаваристана (заявившим о независимости более крупного политического образования, Балаваристана).

Примечания

Ссылки 
 Разногласия в Северных территориях Пакистана, Asia Report N°131 (), 2 апреля 2007

Политические партии Пакистана
Сепаратистские партии